N.H.Holmgren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Noel Holmgren
 Noel Herman Holmgren